1662 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Ужгородської дирекції Львівської залізниці.

Розташована у селі Оса Воловецького району Закарпатської області на лінії Стрий — Батьово між станціями Воловець (12,5 км) та Вовчий (5 км).

Між зупинками 1662 км та Занька залізниця чотири рази перетинає річку Вича.

За 775 метрів від залізничної платформи в бік станції Вовчий розташований 55-метровий залізничний міст через річку Вича. За 1 км 385 метрів від зупинки залізнична колія проходить через 70-метровий залізничний міст, попід яким протікає річка Вича.

На зупинці 1662 км зупиняються приміські поїзди формування моторвагонного депо Львів.

Річний розподіл приміських поїздів

Джерела 
 
 

Зупинні пункти Львівської залізниці
Зупинні пункти Закарпатської області
Транспорт Воловецького району